

Persone 
 Alexander Kielland (1849-1906) – scrittore e politico norvegese
 Axel Christian Zetlitz Kielland (1853-1924) – politico norvegese
 Jan Kielland (1923-1995) – entomologo norvegese
 Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866-1926) – architetto norvegese
 Ingvald Smith-Kielland (1890-1984) – ufficiale, diplomatico e dirigente sportivo norvegese
 Kitty Kielland (1843-1914) – pittrice norvegese
 Olav Kielland (1901-1985) – compositore e direttore d'orchestra norvegese
 Valentin Kielland (1866-1944) – scultore norvegese

Altro 
 Alexander Kielland (piattaforma) – piattaforma petrolifera semisommergibile. Di proprietà norvegese, era ancorata sul campo petrolifero di Ekofisk